Паска́ль () — багатозначний термін, що бере початок від французького імені, яке пов'язане з латинським Paschalis (Великодній) та похідного від нього французького та італійського прізвища.

Персоналії 
 Паскаль (ім'я)
 Паскаль (прізвище)

Інше 
 Pascal — мова програмування.
 Pascal — кодове ім'я мікроархітектури, яка була розроблена компанією Nvidia.
 Паскаль (одиниця SI) — одиниця вимірювання тиску і механічної напруги в Міжнародній системі одиниць (SI).
 4500 Паскаль (4500 Pascal) — астероїд головного поясу, відкритий 3 лютого 1989 року.
 Паскаль () — великий стародавній метеоритний кратер у північній приполярній області видимого боку Місяця.

Див. також 
 Амулет Паскаля — роман української письменниці Ірен Роздобудько.
 Закон Паскаля — основне рівняння гідростатики.
 Модуль Паскаля — автономно компільована програмна одиниця.
 Равлик Паскаля — пласка алгебраїчна крива 4-го порядку.
 Теорема Паскаля — теорема проективної геометрії.
 Трикутник Паскаля — це геометрично, на зразок трикутника, розміщені біноміальні коефіцієнти.

Примітки